Лик може да се отнася за:

 Лик, село в Северозападна България
 Лик, герой от древногръцката митология
 „ЛИК“, българско списание за литература, изкуство и култура
 Лик (обсерватория) – американска астрономическа обсерватория